Slovenija:
 Dobrova (Celje, Slovenija), naselje u sastavu općine Celje
 Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, Slovenija), naselje u sastavu općine Dobrova - Polhov Gradec

 Dobrova pri Dravogradu, naselje u sastavu općine Dravograd
 Dobrova pri Prihovi, naselje u sastavu općine Oplotnica

 Dobrova - Polhov Gradec, općina u središnjoj Sloveniji